DWB steht für:
 Deutsche Wirtschaftsbetriebe GmbH, Einrichtung der SS
 Deutscher Werkbund e.V., Sitz Darmstadt
 Deutscher Wrestling Bund
 Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
 Documenter's Workbench als Weiterentwicklung des troff-Satzsystems von AT&T

Dwb steht für:
 feuchtes Kontinentalklima, Klimaklassifikation nach Köppen, siehe Effektive Klimaklassifikation #D-Klimate

dwb steht für:
 einen Webbrowser auf Basis von WebKit

Siehe auch:

Abkürzung